Schere bezeichnet:
 Schere, ein Werkzeug
 Rettungsschere, Gerät zur technischen Hilfeleistung; siehe Hydraulischer Rettungssatz#Rettungsschere
 Chela (Gliederfüßer), Greifwerkzeug bestimmter Krebse und Spinnentiere
 Schere, regional eine Gabeldeichsel, siehe Deichsel#Fuhrwerke
 Schere, Übung beim Turnen; siehe Pauschenpferd und Voltigieren
 Schere (Berg), Berg in der Glocknergruppe
 Scherenschneider, ein Luftkampfmanöver
 Schere zwischen Arm und Reich, siehe Soziale Ungleichheit

Siehe auch:
 Schäre, glaziale Inselgruppen
 Schäre (Schiffstyp), Floßtyp